Klausch ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Klausch (1944–2018), deutscher Fußballspieler
 Hans-Peter Klausch (1954–2016), deutscher Zeithistoriker
 Paul Klausch (1902–1973), deutscher Maler und Künstler